

Дани сећања 

1290-е пне.

fr:-1295
it:1295 a.C.